Vaillant-Klasse steht für:

 Vaillant-Klasse (1672), Klasse von zwei 50-Kanonen-Linienschiffen der französischen Marine (1672–1694)
 Vaillant-Klasse (1756), Klasse von zwei 64-Kanonen-Linienschiffen der französischen Marine (1756–1783)

Siehe auch:
 Valiant-Klasse, zwei Klassen von Kriegsschiffen der britischen Marine